Esko Rekomaa, né le  à Vuoksela en Finlande et mort le  à Helsinki, était un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Biographie

Carrière 
En 1986, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 38.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1949-1950 || HJK || SM-sarja
|| 7 || 7 || 1 || 8 || 0 || || || || ||
|-
| 1950-1951 || HJK || SM-sarja
|| 10 || 8 || 1 || 9 || 0 || || || || ||
|-
| 1951-1952 || HJK || SM-sarja
|| 5 || 5 || 0 || 5 || 2 || || || || ||
|-
| 1952-1953 || HJK || SM-sarja
|| 8 || 9 || 1 || 10 || 2 || || || || ||
|-
| 1953-1954 || HJK || SM-sarja
|| 8 || 11 || 4 || 15 || 0 || || || || ||
|-
| 1954-1955 || HIFK || SM-sarja
|| 10 || 16 || 6 || 22 || 0 || || || || ||
|-
| 1955-1956 || HIFK || SM-sarja
|| 8 || 10 || 5 || 15 || 0 || || || || ||
|-
| 1956-1957 || HIFK || SM-sarja
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1957-1958 || HIFK || SM-sarja
|| 8 || 5 || 10 || 15 || 2 || || || || ||
|-
| 1958-1959 || HIFK || SM-sarja
|| 18 || 18 || 9 || 27 || 14 || || || || ||
|-
| 1959-1960 || HIFK || SM-sarja
|| 18 || 19 || 14 || 33 || 0 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || HIFK || SM-sarja
|| 18 || 11 || 14 || 25 || 26 || || || || ||
|-
| 1961-1962 || HIFK || SM-sarja
|| 10 || 9 || 4 || 13 || 2 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || HIFK || SM-sarja
|| 18 || 15 || 6 || 21 || 6 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || HIFK || SM-sarja
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1964-1965 || HIFK || SM-sarja
|| 13 || 11 || 4 || 15 || 2 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || HIFK || SM-sarja
|| 19 || 6 || 8 || 14 || 14 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || HIFK || Suomen sarja
|| 14 || 7 || 5 || 12 || 6 || || || || ||

Honneurs et distinctions 
 1953-1954 : récipiendaire du Trophée Raimo-Kilpiö.

Notes et références 

Naissance en décembre 1932
Décès en février 1985
Naissance en Finlande
Décès à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 52 ans
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö